Szucsáva, város Romániában
Szucsáva, folyó Ukrajnában és Romániában